LEN (Ligue Européenne de Natation), Europese zwembond.
Len Munnik, Nederlands cartoonist.
Len (band), Canadese muziekgroep.
Len (gebied), oude gebiedsindeling in Scandinavië.
len, afkorting van Lenticularis